Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BB&T Atlanta Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl americký tenista John Isner.

Vítězem dvouhry se potřetí v řadě stal nejvýše nasazený Američan John Isner, jenž ve finále zdolal kyperskou turnajovou pětku Marcose Baghdatise po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu ATP Tour, první od rok starého triumfu na BB&T Atlanta Open 2014.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015